Graham Phillips es el nombre de:

 Graham Phillips, escritor británico.
 Graham Phillips, actor y cantante estadounidense.